DMZ
 DMZ (от ) — демилитаризованная зона.
 DMZ — комикс издательства Vertigo.
 DMZ — технология обеспечения защиты серверов, пересекающих периметр.
 DMZ — лондонский независимый лейбл звукозаписи, специализирующийся на дабстепе.
 DMZ — американская группа гаражного панка.